L'Homme qui rit est un roman de Victor Hugo publié en 1869 ;
 L'Homme qui rit (The Man Who Laughs ) est un film américain réalisé par Paul Leni en 1928 ;
 L'Homme qui rit (L'Uomo che ride) est un film franco-italien réalisé par Sergio Corbucci en 1966 ;
 L'Homme qui rit est un téléfilm français réalisé par Jean Kerchbron en 1971 ;
 L'Homme qui rit est un album de bande dessinée ;
 L'Homme qui rit est une comédie musicale de Ludovic-Alexandre Vidal et Julien Salvia jouée pour la première fois en 2006 ;
 L'Homme qui rit est un spectacle présenté  par le Footsbarn Theatre durant la saison 2007.
 L'Homme qui rit est un film de Jean-Pierre Améris réalisé et sorti en 2012.